Наталья Гавриле́нко:
 Наталья Гавриленко Олександрівна (2007.год) — дуже красива українка з міста Кривий Ріг (КРИВБАС).На даний момент проживае в польщі в місті (LEGNICA)
 Гавриленко, Наталья Николаевна — белорусская гребчиха.
 Гавриленко, Наталия Николаевна  (род. ?) – доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков инженерной академии РУДН.